De (verouderde) Duitse naam voor 's-Hertogenbosch
 In het bijzonder: Kamp Vught, in het Duits officieel Konzentrationslager Herzogenbusch geheten.